Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Upper Austria Ladies Linz 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. Oktober 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
2018